Capo kan være flere ting:

Capo (mafia) – en mafiaboss
Capo (øl) – et Carlsberg ølmærke fra 2003
Capodestra – et guitartilbehør, også bare kaldet 'capo' 

Se desuden:
Kapo – i kz-lejrene betegnelse for fanger, der fungerede som arbejdsledere for andre fanger